Соле́н Риго́ (; род. 1992) — французская актриса и музыкант. Наиболее известна по главной роли в бельгийском фильме «Юная любовь».

Карьера 
Её первой крупной ролью стала роль в фильме «17 девушек». Она снялась в музыкальном видео на «Up All Night» Бека. Она также является участницей французского музыкального коллектива Mr. Crock.

Ранняя жизнь 
Французская газета L’Express сообщила, что она выросла в пригороде Парижа, коммуне Рони-су-Буа.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Музыканты Франции